Червінська — жіноча форма прізвища Червінський.

 Червінська Антоніна Миколаївна (* 1945) — співачка, художній керівник академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни», народна артистка України.
 Іванка Червінська (* 1990) — українська етно-співачка.
 Червінська Катерина (1900—1962) — українська акторка Театру юного глядача.
 Червінська Лідія Давидівна (1907—1988) — російська поетка «першої хвилі» еміграції.
 Червінська Наталія Михайлівна (* 1944) — радянська мультиплікаторка.
 Червінська Ольга В'ячеславівна (* 1947) — український літературознавець, педагог. Доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 Червінська Яна Євгеніївна (* 1992) — українська дизайнерка жіночого одягу.

Див. також 
 Вулька-Червінська

жіночі форми прізвищ